São Donato pode se referir a (em ordem cronológica):
 São Donato de Muenstereifel, mártir militar do século II dC;
 Donato, Rômulo, Segundiano e 86 Companheiros, mártires do século III dC;
 Donato de Thmuis, mártir cristão do século III aC;
 Donato de Arezzo, bispo de Arezzo, século IV dC;
 Donato de Butrint, um santo do final do século IV dC festejado em 30 de abril;
 Donato de Zadar, bispo da Dalmácia no início do século IX dC;
 Donato de Fiesole, monge irlandês, século IX dC;
 Donato de Ripacandida, monge beneditino do século XII dC;
 Donatus, um mártir cristão da Sicília. Veja Plácido (mártir);

Ver também
 San Donato

Desambiguação
Desambiguações de santos